Movimento anarmônico é movimento periódico em que a lei de variação com o tempo não é uma função harmônica. Pode ser simples ou complexo. Contrapõe-se a movimento harmônico (física), este caracterizado por ser também movimento periódico, cuja lei de variação com o tempo, todavia, é uma função harmônica.

Teoria

Ligações externas

Referência

Ver também
Movimento periódico;
Movimento harmônico simples;
Oscilador harmônico.

Mecânica clássica